Фалкон Хајтс има више значења:
 Фалкон Хајтс (Тексас)
 Фалкон Хајтс (Минесота)